Степа́н Матве́евич Кузнецо́в () — подполковник Советской Армии, участник советско-японской войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Степан Кузнецов родился 6 января 1911 года в деревне Выдра. После окончания семи классов и двух курсов рабфака проживал в Свердловске, работал в «Уралхлебторге». В 1933 году Кузнецов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1936 году он окончил курсы младших лейтенантов Уральского военного округа. Мастер спорта СССР по лыжам.

Участвовал в советско-японской войне, будучи командиром 71-го отряда особого назначения Амурской военной флотилии. В августе 1945 года Кузнецов, возглавляя разведгруппу, проводил разведку японской обороны в районе Фуцзиня, Цзямусов и других населённых пунктов северо-востока Китая. В боях отряд Кузнецова уничтожил около 300 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм» капитан Степан Кузнецов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7129.

После окончания войны Кузнецов продолжил службу в Советской Армии. В 1955 году он окончил военно-морское политическое училище. В 1960 году в звании подполковника Кузнецов был уволен в запас. Проживал в Ленинграде. Умер 15 ноября 1983 года, похоронен на  Санкт-Петербурга.

Награды 
 Два ордена Красного Знамени (14.8.1945, …)
 Герой Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»; 14.9.1945)
 Орден Красной Звезды
 Медали, в том числе:
 «За боевые заслуги» (3.11.1944)

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза — кировчане. — Киров, 1973. — Выпуск 1.
 Золотые Звёзды тихоокеанцев. — Владивосток, 1982.
 Королёв В. Т. Герои Великого океана. — 2-е изд. — Владивосток, 1972.

Участники советско-японской войны (СССР)